Con il termine architettura classica, si fa corrispondere l'architettura dell'età classica e pertanto comprende:
 Architettura greca
 Architettura romana

Pagine correlate 

 Architettura neoclassica